LEO Clube, clube de serviço voluntário juvenil;
 LEO computer, primeiro computador comercial.

Desambiguações de siglas